Schweinbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schweinbach (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schweinbach (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Schweinbach (Leutenberg), Ortsteil der Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Schweinbach (Pommersfelden), Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schweinbach (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schweinbach (Wildenberg), Ortsteil der Gemeinde Wildenberg, Landkreis Kelheim, Bayern

 Schweinbach (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortsteil von Engerwitzdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung, Österreich

Gewässer:
 Schweinbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Süßen, Landkreis Göppingen, Baden-WÜrttemberg
 Schweinbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn bei Egenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Schweinbach (Hengersberger Ohe), linker Zufluss der Hengersberger Ohe beim Dorf Zilling von Markt Hengersberg im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schweinbach (Isar) rechter Zufluss der Isar im Unterwasser der Staustufe Altheim gegenüber Altheim, Gemeinde Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern; mündet im Sickergraben rechts neben dem Stausee Altheim
 Schweinbach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz nach Unterloquitz, Gemeinde Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Schweinbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold im Stadtteil Hirsau von Calw im Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Schweinbach (Rems), linker Zufluss der Rems beim Ortsteil Geradstetten von Remshalden im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schweinbach (Schmutter), Nebenfluss der Schmutter in Bayern
 Schweinbach (Siegbach), linker Zufluss des Siegbachs (zur Abens) nach der Weizenmühle, Gemeinde Wildenberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schweinbach (Traun), linker Zufluss der Traun (zur Alz) vor Seiboldsdorf, Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schweinach
 Schweinebach
 Schweingraben
 Schweinsbach